Falera bezeichnet:
 Falera, Ort im Schweizer Kanton Graubünden
 (233943) Falera, Asteroid